Le royaume de Denkyira est un État du Sud de l'actuel Ghana, de 1620 à 1868. Auparavant il portait le nom de la ville d'Agona. En 1868, le Denkyira entra dans la confédération fantis, avant d'intégrer la colonie britannique de la Côte-de-l'Or.

Après avoir dominé la région au , en particulier grâce au commerce de l'or et des esclaves, le Denkyira fut vaincu en 1701 par des vassaux, les Ashantis, bénéficiant d'une aide militaire hollandaise et anglaise.

Capitale 

Dans les années 1690, sa capitale était Abankeseso.

Sources

Voir aussi 

 Histoire du Ghana
 Ashantis

Histoire du Ghana
Fondation en 1500
Organisme disparu en 1701